

Caratteristiche tecniche
Interno di centrocampo, può essere schierato anche come difensore centrale.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Bournemouth: 2014-2015

Bromley: 2021-2022

Collegamenti esterni

Calciatori gallesi